Monika Sattler (* 20. August 1985) ist eine deutsche Radfahrerin, die die gesamte Strecke der Vuelta a España, einer der drei Grand Tours im professionellen Radsport, vor dem Profipeloton gefahren ist. Trotz ihres späten Einstiegs in die Radsportkarriere hat sich Sattler ehrgeizige Ziele gesetzt und wurde von den Medien breit berichtet.

Frühes Leben und Radsportkarriere 
Monika Sattler begann ihre Radreise später im Leben, nahm den Sport in ihren zwanzigern auf. Sie setzte sich ambitionierte Ziele. Ihre neueste Challenge war in 2022, wo sie die 124 Pässe der Schweizer Alpen in 26 Tagen mit dem Rad gefahren ist. Dies war eine große Herausforderung aufgrund der steilen Anstiege und des schwierigen Geländes der Schweizer Alpen. Sattler trainierte hart und schaffte es erfolgreich, die Herausforderung innerhalb der von ihr vorgegebenen Zeit von 26 Tagen zu meistern.

Sattler hat im Radfahren eine bemerkenswerte Leistung erzielt, die in den Medien beachtet wurde und Aufmerksamkeit auf sie lenkte. Diese Leistung zeigte ihre Entschlossenheit und Willenskraft, ihre Ziele zu erreichen, obwohl sie ihre Radsportkarriere später im Leben begonnen hat. Darüber hinaus hatte Sattler das ambitionierte Ziel, eine der anspruchsvollsten Grand Tours vor dem Profipeloton zu fahren und dies auch erreicht.

Vuelta a España Herausforderung 
Die Vuelta a España ist ein jährlich stattfindendes professionelles Radrennen, das über einen Zeitraum von drei Wochen ausgetragen wird. Das Rennen umfasst eine Gesamtdistanz von etwa 3.300 km und beinhaltet eine Reihe von anspruchsvollen Bergstufen, was es zu einem schwierigen Ereignis für Radfahrer macht, an dem sie teilnehmen können.

Sattler setzte sich als Ziel, die gesamte Strecke vor dem Profipeloton zu fahren. Dies erforderte eine umfangreiche körperliche und mentale Vorbereitung und Sattler trainierte monatelang, um in der bestmöglichen Form für die Herausforderung zu sein.

Sattler begann ihren Radrekord am 25. August 2018, jeweils ein paar Stunden vor dem professionellen Peloton. Dies war eine bemerkenswerte Leistung, da sie die erste Frau war, die die gesamte Strecke absolvierte und ihre Leistung in den Medien Beachtung fand.

Diese Herausforderung von Sattler zeigte ihre Entschlossenheit und Willenskraft. Sie hat die Herausforderung erfolgreich gemeistert, die sowohl körperliche als auch mentale Anstrengungen erforderte und bewiesen, dass mit der richtigen Einstellung, große Ziele erreichen kann.

Erfolg und Medienberichterstattung 
Im Jahr 2018 hat Monika Sattler die gesamte Strecke der Vuelta a España absolviert und damit als erste Frau Geschichte geschrieben. Diese Leistung wurde sowohl in Deutschland als auch international in den Medien berichtet.

Die Nachrichten über ihre Leistung wurden in verschiedenen Zeitungen und Online-Publikationen berichtet, darunter "Radsport News," "Neues Deutschland," "Antena3," "Road Bike," "NAU," "Planetatriatlon," "We Love Cycling," "Berner Zeitung," "Road.cc," "Polartec," "Yahoo Sports," sowie auf sozialen Medienplattformen wie "Youtube".

Sattlers Leistung im Radsport wurde sowohl von der Radsportgemeinschaft als auch von der Öffentlichkeit anerkannt. Ihr Einsatz und ihre Entschlossenheit während der herausfordernden Unternehmung wurden anerkannt. Sattlers Erfahrung wird als Inspiration für viele angesehen, ihre Träume zu verfolgen, unabhängig von ihrer Größe oder den wahrgenommenen Hindernissen und Einschränkungen.

Sattlers Leistung war eine Kombination aus körperlichem und geistigem Einsatz, was zeigt, dass man mit einer entschlossenen Einstellung und Haltung seine Ziele erreichen kann.

Sattler ist nun als Mindset Coach, internationale Sprecherin und Autorin tätigt, wo sie Führungskräften, Teams und Privatpersonen hilft, sich mutige Ziele zu setzen und sie erfolgreich zu verfolgen.

Weblinks 
 Monika Sattler Webseite

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1985
Frau
Radsportler (Deutschland)